Příjmení Ekert nosí tyto osobnosti:

 Alice Maria Augusta Ekert (1900–1995) – německá spisovatelka
 František Ekert (1845–1902) – český katolický kněz a historik
 Milan Ekert (* 1965) – český politik, poslanec PSP za ČSSD

Viz také Eckert